Константин Березовский:
 Березовский, Константин Алексеевич (1929—2016) — российский кинорежиссёр.
 Березовский, Константин Амвросиевич (1914—1941) — украинский политик, националист.